Media Vita är latin och betyder "mitt i livet" eller "medelåldern" och kan syfta på:

Media Vita (sång) – en medeltida sång
Media Vita (vokalensemble) – en vokalensemble